

Курково — село в гміні Грабово Кольненського повіту Підляського воєводства
 Курково — село в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства